Symfonie nr. 10 (Aho)
Symfonie nr. 10 (Badings)
Symfonie nr. 10 (Beethoven)
Symfonie nr. 10 (Bortz)
Symfonie nr. 10 (Brian)
Symfonie nr. 10 (Bruk)
Symfonie nr. 10 (Coates)
Symfonie nr. 10 (Davies)
Symfonie nr. 10 (Glass)
Symfonie nr. 10 (Joseph Haydn) 
Symfonie nr. 10 (Michael Haydn)
Symfonie nr. 10 (Holmboe)
Symfonie nr. 10 (Hovhaness)
Symfonie nr. 10 (Mahler); de laatste van Gustav Mahler;
Symfonie nr. 10 (Mjaskovski)
Symfonie nr. 10 (Mozart)
Symfonie nr. 10 (Schuman); de laatste van William Schuman
Symfonie nr. 10 (Simpson)
Symfonie nr. 10 (Sjostakovitsj)
Symfonie nr. 10 (Villa-Lobos)
Symfonie nr. 10 (Weinberg)

A 10